Petra Vlhová, slovaška alpska smučarka, * 13. junij 1995, Liptovský Mikuláš, Slovaška.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Zmage v svetovnem pokalu

Sklici

Zunanje povezave 

 

Slovaški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Slovaško
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022